Motorizzazione civile – ente che svolge il controllo tecnico e la funzione amministrativa in relazione al rispetto delle normative tecniche sul trasporto civile in un dato paese
 Motorizzazione di massa – fenomeno sociale riguardante la diffusione degli autoveicoli tra la popolazione